Boko jezik može značiti:
Boko (mande jezik), jezik skupine mande iz Benina i Nigerije.
Boko (bantu jezik), jezik porodice bantu iz DR Kongo.